Адам Александер Стадницький (бл.1563—1615)
 Адам Збіґнев Стадницький (1882—1982)
 Адам Павел Стадницький (бл.1690—1757)
 Ян Адам Стадницький

Стадніцькі
Сторінки зі списками однофамільців-тезок